A Rodovia PR-589 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná, que faz a ligação entre o Distrito de Novo Sarandi (no entroncamento com a rodovia PR-239, no território do município de Toledo) e a cidade de Nova Santa Rosa (entroncamento com a rodovia PR-491).

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 50,4 km (dos quais 40,1 km estão apenas planejados), podendo ser dividida em 3 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão construída: 10,3 km (20,44%)

Extensão pavimentada: 10,3 km (20,44%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná